Piers ist als eine mittelalterliche Form von Peter ein englischer männlicher Vorname, der eher selten auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Piers Anthony (* 1934), US-amerikanischer Schriftsteller
 Piers Bohl (1865–1921), livländischer Mathematiker
 Piers Courage (1942–1970), britischer Automobilrennfahrer
 Piers Edgcumbe (um 1472 – 1539), englischer Adliger, Politiker und Militär
 Piers Gaveston, 1. Earl of Cornwall (um 1284 – 1312), Günstling und womöglich Geliebter von König Eduard II.
 Piers Merchant (1951–2009), britischer Politiker
 Piers Morgan (* 1965), britischer Journalist und Buchautor
 Piers North, 10. Earl of Guilford (* 1971), britischer Peer
 Piers Paul Read (* 1941), britischer Schriftsteller
 Piers Sellers (1955–2016), US-amerikanischer Astronaut britischer Herkunft
 Piers Torday (* 1974), britischer Schriftsteller
 Piers Wedgwood, 4. Baron Wedgwood (1954–2014), britischer Peer und Politiker

Familienname 
 Desmond Piers (1913–2005), kanadischer Konteradmiral
 Harry Piers (1870–1940), kanadischer Historiker
 Maria W. Piers (1911–1997), austroamerikanische Kinderpsychologin
 Sarah Piers (fl. 1697–1714; † 1719), englische Literaturmäzenin, politische Kommentatorin und Dichterin

Kunstfigur 
 Piers Plowman, mittelenglisches allegorisches Gedicht

Siehe auch 
 Piers Gill, Fluss im britischen Lake District

 Pieres (BKS)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname